Amerikai Egyesült Államok
Bagby (Kalifornia)
Independence (Kentucky), korábban Bagby volt a neve
Bagby (Virginia)
Bagby Hot Springs, Oregon
 Egyesült Királyság
Bagby (North Yorkshire), Anglia